Teatro Rossini, a Roma
Teatro Rossini, a Lugo (RA)
Teatro Rossini, a Venezia
Teatro Rossini, a San Giuliano Terme (PI)
Teatro Rossini, a Livorno
Teatro Rossini, a Pesaro